Сей () — французьке видавництво.
 Сей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.